Øyvind Berg (ur. 10 marca 1971 w Løken) – norweski skoczek narciarski, mistrz świata w drużynie z Falun (1993), wicemistrz i brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie, ośmiokrotny medalista mistrzostw Norwegii, olimpijczyk z Albertville (1992) i Lillehammer (1994).

Biografia 
W grudniu 1987 wystąpił w zawodach Pucharu Europy w Sankt Moritz i zajął w nich 44. miejsce w stawce 90 zawodników. 

W marcu 1988 został wicemistrzem świata juniorów w zawodach drużynowych w Saalfelden, wspólnie z Torem-Helge Bakkenem, Kåre Herremem i Kentem Johanssenem. W rywalizacji indywidualnej został sklasyfikowany na 40. pozycji. W tym samym miesiącu zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 68. miejsce w Meldal.

W marcu 1989 zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w drużynie w Vang/Hamar, startując w drużynie z Erlendem Schumannem, Henningem Woldem i Kentem Johanssenem. Indywidualnie uplasował się na 35. miejscu.

W marcu 1990 ponownie startował w Pucharze Świata, jednak plasował się na odległych miejscach (w piątej i szóstej dziesiątce). W marcu stanął jednak po raz pierwszy w karierze na podium Pucharu Europy, zajmując drugie miejsce w Kuopio i przegrywając tylko z Ari-Pekką Nikkolą. Również w marcu zaliczył trzeci występ w mistrzostwach świata juniorów, tym razem bez medalu – zajął siódme miejsce drużynowo i dziesiąte indywidualnie.

W sezonie 1990/1991 regularnie brał udział w Pucharze Świata, zadebiutował również w Turnieju Czterech Skoczni. Najwyższe miejsce w pojedynczym konkursie zajął w Garmisch-Partenkirchen, notując 16. lokatę. W całym turnieju zajął 27. miejsce. W pierwszym konkursie po turnieju, 12 stycznia 1991 w Oberhofie zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zajmując 13. miejsce. W tym sezonie zapunktował jeszcze sześciokrotnie – w Kuopio, Lahti, Trondheim, Oslo i Planicy. W Trondheim po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując trzecie miejsce.

Starty w kolejnym sezonie Pucharu Świata rozpoczął od szóstego miejsca w Thunder Bay. Był to jego najlepszy rezultat w sezonie 1991/1992, w którym punkty do klasyfikacji generalnej wywalczył jeszcze pięciokrotnie, jednak tylko raz plasując się w czołowej dziesiątce zawodów – w Sapporo. W marcu zajął jeszcze piąte miejsce w konkursie drużynowym w Planicy.

W lutym 1992 wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Albertville. Wziął udział w obu konkursach indywidualnych – na dużej skoczni zajął 34., a na normalnej 35. miejsce.

W lutym 1993 został mistrzem świata w drużynie w konkursie skoków na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Falun. Wspólnie z nim w norweskiej drużynie skakali Bjørn Myrbakken, Helge Brendryen i Espen Bredesen. Indywidualnie Berg zajął 22. miejsce na normalnej skoczni. W marcu trzykrotnie uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata – był ósmy w Lahti, siódmy w Lillehammer i dziewiąty w Oslo.

W pierwszej części sezonu 1993/1994, w którym po raz pierwszy punkty do klasyfikacji generalnej zdobywało 30 zawodników, punktował w większości swoich startów w zawodach tej rangi. Raz uplasował się w pierwszej dziesiątce – w styczniu był dziewiąty w Sapporo.

W lutym 1994 wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Lillehammer. W konkursach indywidualnych był 17. na dużym obiekcie i 52. na normalnym. Wraz z Espenem Bredesenem, Lasse Ottesenem i Roarem Ljøkelsøyem zajął czwarte miejsce w rywalizacji drużynowej.

Po igrzyskach Berg z Bredesenem, Ottesenem i Bjørnem Myrbakkenem zajął trzecie miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Lahti. Również na trzecim miejscu uplasowali się Norwegowie w konkursie drużynowym w Thunder Bay, startując w podobnym składzie – z Steinem Henrikiem Tuffem zamiast Myrbakkena.

W kolejnych sezonach Øyvind Berg rzadko pojawiał się w rywalizacji w Pucharze Świata. Regularnie startował natomiast w Pucharze Kontynentalnym, w którym czterokrotnie stanął na podium, w tym dwukrotnie na jego najwyższym stopniu. Dokonał tego w Brotterode (3. miejsce w grudniu 1995), w Lake Placid (dwukrotnie 1. miejsce w grudniu 1995) i Voss (2. miejsce w marcu 1996).

Ośmiokrotnie zdobywał medale mistrzostw Norwegii. W 1991 wywalczył srebro w drużynie, w 1992 złoto w drużynie i brąz indywidualnie na dużej skoczni, w 1993 srebro indywidualnie na normalnej skoczni i złoto w drużynie, w 1994 srebro indywidualnie na dużej skoczni, w 1995 srebro indywidualnie na normalnej skoczni i w 1996 brąz w drużynie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1990/1991: 23. miejsce
 1991/1992: 27. miejsce
 1992/1993: 29. miejsce
 1993/1994: 32. miejsce
 1995/1996: 53. miejsce

Miejsca na podium chronologicznie 
  Trondheim, 13 marca 1991 – 3. miejsce.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1988 Saalfelden – 40. miejsce
 1989 Vang/Hamar – 35. miejsce
 1990 Szczyrbskie Jezioro – 10. miejsce

 Drużynowo
 1988 Saalfelden – srebrny medal
 1989 Vang/Hamar – brązowy medal
 1990 Szczyrbskie Jezioro – 7. miejsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Norwescy olimpijczycy (Albertville 1992)
Norwescy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993